Por Fernando Pó pode estar à procura de: 
Fernão do Pó, também conhecido por Fernando Pó (século XV), navegador português;
Ilha de Fernando Pó (hoje Bioko), descoberta pelo navegador do mesmo nome;
Fernando Pó, localidade em Palmela;
Apeadeiro de Fernando Pó, interface ferroviária.

Desambiguação